Карузо има више значења:
 Карузо (Месина), насеље у Италији у округу Месина, региону Сицилија
 Карузо (Ређо ди Калабрија), насеље у Италији у округу Ређо ди Калабрија, региону Калабрија

Особе 
 Енрико Карузо, италијански тенор